Голки́пер ():

 Голкипер — вратарь в игровых командных видах спорта.
 «Голкипер» — морской зенитно-артиллерийский комплекс, разработанный в Нидерландах.